Dánae hace referencia a varios artículos:

Mitología
 Dánae, en la mitología griega, es la madre de Perseo.

Pintura
 Dánae (Gentileschi), cuadro atribuido a Artemisia Gentileschi.
 Dánae (Klimt), cuadro de Gustav Klimt.
 Dánae (Rembrandt), cuadro de Rembrandt.
 Dánae (Tintoretto), cuadro de Tintoretto
 Dánae recibiendo la lluvia de oro (Tiziano), cuadro de Tiziano.
 Dánae (Mabuse), cuadro de Mabuse.
 Anexo:Pinturas de Dánae

Astronomía
 (61) Danaë, asteroide.

Botánica y zoología
 Danae (género), en botánica, es un género de plantas.
 Danae, en zoología, es un género de insectos.

Personas
 Dánae (nombre)
 Daniele Danaé, cantante francés.

Música
 El amor de Dánae (Die Liebe der Danae)'' título de una ópera de Richard Strauss (1940).
 Danae (banda), banda argentina de rock.

Además
 HMS Danae, nombre que han portado siete buques de la Marina Real británica.